Smelser bezeichnet:

 Smelser (Wisconsin), eine Stadt im Grant County, Wisconsin, USA
 Smelser Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Smelser ist der Familienname folgender Personen:

 Cornell Smelser (1902–1993), US-amerikanischer Jazz-Akkordeonist
 Neil J. Smelser (1930–2017), US-amerikanischer Soziologe
 Ronald Smelser (* 1942), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:

 Schmelzer
 Schmeltzer